Вера Иосифовна Пижурина (1912, Киев — 1983, Москва) — советская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР (1948), неоднократная рекордсменка страны в беге на 400 м. Чемпионка СССР в беге на 200 м — 1938 г., 400 м — 1938 г., 1940 г., 1946 г., 4×100 м — 1938 г.

Биография 

Родилась в Киеве в 1912 году.

Выступала за спортивные общества «Динамо» (Киев) и «Спартак» (Москва).

В годы Великой Отечественной войны переехала из оккупированного Киева в Москву. Работала в госпитале, ухаживала за ранеными.

Последние годы жизни — преподаватель кафедры физвоспитания и тренер по легкой атлетике в МГПИ им. В. И. Ленина.

Скончалась в 1983 году.

Спортивные результаты

Соревнования

Примечания

Литература 
 Динамо. Энциклопедия. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.

Заслуженные мастера спорта СССР
Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Рекордсмены СССР по лёгкой атлетике
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Преподаватели МПГУ